Le terme sélectionneur peut prendre diverses significations :
 En agriculture, un sélectionneur est la personne qui, par sélection volontaire, crée un cultivar; c'est-à-dire une nouvelle variété de plante sélectionnée pour être semée ou clonée. Il en devient de ce fait l'obtenteur.
 En élevage, un sélectionneur est un éleveur qui sélectionne les bêtes destinées à la reproduction pour  stabiliser une ou des aptitudes particulières (bon caractère, rusticité, conformation, facilité de mise bas, etc.)
 En sport un sélectionneur est l'administrateur d’une équipe sportive, responsable de la sélection des joueurs, de la constitution de l’équipe. En football ce sera un sélectionneur de football par exemple, ou un entraîneur dans le cas du handball .